Боден може бити:

 Боден (Вестервалд), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат и једно од 192 општинска средишта округа Вестервалд.
 Боден (Шведска), град у Шведској.
 Боден (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис.
 Боден (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо.
 Боден (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас.